Dregger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dregger (1920–2002), deutscher Politiker (CDU)
 Burkard Dregger (* 1964), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)